Девід Вейзхемпел (, 16 листопада 1952) — американський палеонтолог з Центру функціональної анатомії та еволюції () Медичної школи при Університеті Джона Гопкінса () з 1985 року. 1975 отримав ступінь бакалавра в Університеті штату Огайо (The Ohio State University), 1978 — ступнінь магістра наук в Торонтському університеті, 1981 — ступінь Ph.D. з геології у Пенсильванському університеті. Його дослідження стосуються систематики динозаврів, пізньокрейдових динозаврів Європи, рослиноїдністі та механіки щелеп, кладистики і гетерохронії, історії еволюційної біології. Співавтор наукового опису таксонів: Ajkaceratops kozmai, Anikosaurus darwini, Iguanodon lakotaensis (тепер Dakotadon lakotaensis), Niobrarasaurus, Orodromeus makelai.

Публікації

Книги 
Один з редакторів «The dinosaur papers, 1676—1906» (2003) і обох видань «The Dinosauria» (1990, 2004), автор «Evolution of jaw mechanisms in ornithopod dinosaurs» (1984), співавтор «The Evolution and Extinction of Dinosaurs» (1996, 2004) та «Dinosaurs: a Concise Natural History» (2009).

Вибрані наукові публікації 
 Weishampel, D. B. 2007. La evolution de la dieta herbivora en dinosaurios: una aproximacion historica. Sanz, J. L. (ed.). Los Dinosaurios en el Siglo XXI. Metatemas, Barcelona. С. 164—185.
 Weishampel, D. B. 2006. Another look at the dinosaurs of the East Coast of North America. Coletivo Arqueológico-Paleontológico Salense (eds.). Actas III Jorn. Dinosaurios Entorno. Salas de los Infantes, Burgos, Spain. pp. 129–168.
 Prieto Márquez, A., Weishampel, D. B., Horner, J. R. 2006. The dinosaur Hadrosaurus foulkii, from the Campanian of the east coast of North America and a revision of the genus. Acta Palaeont. Polonica 51: 77-99.
 Weishampel, D.B., C.-M. Jianu, Z. Csiki, and D.B. Norman. 2003. Osteology and phylogeny of Zalmoxes (n.g.), an unusual ornithopod dinosaur from the latest Cretaceous of Romania. J. Syst. Palentol. 1: 123—143.
 Jianu, C. M. & Weishampel, D. B. 1999. The smallest of the largest: a new look at possible dwarfing in sauropod dinosaurs. Geol. Mijnbouw 78: 335—343.
 Weishampel, D. B. 1996. Fossils, phylogeny, and discovery: a cladistic study of the history of tree topologies and ghost lineage durations. J. Vert. Paleont. 16: 191 197.
 Weishampel, D. B. 1995. Fossils, function, and phylogeny. Thomason, J. (ed.). Functional Morphology in Vertebrate Paleontology. Cambridge Univ. Press, New York. С. 34-54.
 Weishampel, D. B., Horner, J. R. 1994. Life history syndromes, heterochrony, and the evolution of Dinosauria. Carpenter, K., Horner, J. R., & Hirsch, K. (eds.). Dinosaur Eggs and Babies. Cambridge Univ. Press, New York. С. 229 243.
 Heinrich, R. E., Ruff, C. B., & Weishampel, D. B. 1993. Femoral ontogeny and locomotor biomechanics of Dryosaurus lettowvorbecki (Dinosauria, Iguanodontia). Zool. J. Linn. Soc. 108: 179 196.
 Weishampel, D. B., Norman, D. B., & Grigorescu, D. 1993. Telmatosaurus transsylvanicus from the Late Cretaceous of Romania: the most basal hadrosaurid. Palaeontology 36: 361 385.
 Weishampel, D. B. 1993. Beams and machines: modeling approaches to analysis of skull form and function. Hanken, J. & Hall, B. K. (eds.) The Vertebrate Skull. Univ. Chicago Press, Chicago. С. 303 344.

Джерела 
 https://web.archive.org/web/20050312072444/http://www.hopkinsmedicine.org/FAE/DBW.htm
 Резюме 

Палеонтологи США